Шон Джонсон () — англомовне повне ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Шон Джонсон (1989) — футболіст США
 Шон Джонсон (1992) — гімнастка США

Див. також 
 Джонсон

Сторінки зі списками однофамільців-тезок